Mahroug est un patronyme d'origine arabe porté par :
 Jaafâr Mahroug (né en 1964), quadruple champion d'europe de kick-boxing.
 Karima el Mahroug (née en 1992), prostituée plus connue sous le nom de Ruby Rubacuori, à l'origine du scandale du Rubygate.
 Saïd El Mahroug dit Saïd Sifaw (né en 1946), poète libyen berbérophone, figure emblématique de l'amazighité en Libye.

Homonymie de patronyme